Илькино — название населённых пунктов в России:

Башкортостан 
 Илькино — деревня в Белебеевском районе.

Владимирская область 
 Илькино — деревня в Киржачском районе.
 Илькино — село в Меленковском районе.

Нижегородская область 
 Илькино — деревня в Выксунском районе.

Татарстан 
 Илькино — деревня в Менделеевском районе.

Тверская область 
 Илькино — деревня в Кашинском районе.

Ярославская область 
 Илькино — деревня в Заячье-Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района.
 Илькино — деревня в Митинском сельском поселении Гаврилов-Ямского района.
 Илькино — деревня в Даниловском районе.
 Илькино — деревня в Любимском районе.
 Илькино — деревня в Некоузском районе.
 Илькино — деревня в Тутаевском районе.